Bitwa pod Ostrołęką (1807) – bitwa stoczona w 1807 roku podczas wojen napoleońskich
 Bitwa pod Ostrołęką (1831) – bitwa stoczona w 1831 roku podczas powstania listopadowego